Acht Schulen steht für:
 Acht Schulen des Daoismus
 Acht Schulen des Konfuzianismus